Drei Eichen steht für:
 Drei Eichen Verlag in Hammelburg (Unterfranken)
 Naturschutzgebiet Drei Eichen, Brilon, Nordrhein-Westfalen
 Haus Drei Eichen (Görlitz), Eckhaus am Klosterplatz in Görlitz, Sachsen
 Besucherzentrum „Drei Eichen“, Buckow, Brandenburg
 Drei Eichen (Eugendorf), Rotte in der Gemeinde Eugendorf, Bundeslandes Salzburg, Österreich 
 Drei Eichen (Heidelberg), Naturdenkmal und historische Wegkreuzung auf dem Königstuhl bei Heidelberg
 Drei Eichen (Wertheim), Naturdenkmal
Siehe auch:
 Dreieichen
 Dreieichenhain